Иньков — фамилия; имеет женскую форму Инькова.
 Иньков, Константин Николаевич (1856/1858 — ?) — самарский губернский комиссар.
 Иньков, Николай Иванович (род. 1951) — советский борец греко-римского стиля.

 Инькова, Людмила Моисеевна (род. 1931) — советский и российский библиотековед, журналист, член-корреспондент МАИ.

См. также 
 Иньково — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе.